Vichy  o Vichèi, ciutat de França (departament de l'Alier) 
 Districte de Vichy, districte del departament francès de l'Alier, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps 
 Govern de Vichy, França de Vichy o Règim de Vichy, govern de la França no ocupada pel Tercer Reich entre 1940 i 1944 
 Pastilles de Vichy, caramels amb forma de pastilles octogonals i de color blanc, fabricades amb les sals minerals de l'aigua mineral de Vichy 
 Balneari Vichy Catalan, balneari a la vila de Caldes de Malavella (la Selva) 
 Grup Vichy Catalan, empresa catalana dedicada a l'embotellament i la distribució d'aigua